Heinrich Hüni ist der Name folgender Personen:

* Heinrich Hüni (Klavierbauer) (1798–1866), Schweizer Klavierbauer
 Heinrich Hüni (Philosoph) (1941–2016), deutscher Philosoph 
 Heinrich Hüni-Nägeli (1790–1854), Schweizer Pädagoge und Politiker 
 Heinrich Hüni-Stettler (1813–1876), Schweizer Unternehmer und Politiker